

Codici 
 XLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leaf Bay (Canada)

Informatica 
 .XLF – Estensione file in formato XLIFF